Kabin (în ) este un district (Amphoe) din provincia Prachinburi, Thailanda, cu o populație de 134.794 de locuitori și o suprafață de 1.309,28 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 
192 de sate (muban).

Amphoe în provincia Prachinburi